Melchers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Melchers (1781–1854), deutscher Unternehmer und Reeder
 Franz Arnold Melchers (1765–1851), Weihbischof in Münster
 Franz Melchers (1868–1944), deutscher Maler
 Fritz Melchers (* 1936), deutscher Immunologe
 Gari Melchers (1860–1932), deutsch-amerikanischer Maler
 Georg Melchers (1906–1997), deutscher Biologe
 Ilse Ridder-Melchers (* 1944), deutsche Politikerin (SPD)
 Julius Theodor Melchers (1829–1908), deutsch-amerikanischer Bildhauer, Vater von Gari Melchers
 Laurenz Heinrich Carl Melchers (1812–1888), deutscher Unternehmer
 Michelle Melchers (* 1964), deutsche Autorin
 Mirjam Melchers (* 1975), niederländische Radrennfahrerin
 Paulus Melchers (1813–1895), Erzbischof von Köln
 Wilhelm Melchers (1900–1971), deutscher Diplomat und Botschafter

und bezeichnet ferner das Unternehmen
 C. Melchers GmbH & Co., Im- und Export, Bremen

Siehe auch:
 Melchior
 Melcher
 Melchert